Einkünfte aus Kapitalvermögen steht für:

 Einkünfte aus Kapitalvermögen (Deutschland) im deutschen Steuerrecht
 Einkünfte aus Kapitalvermögen (Österreich) im österreichischen Steuerrecht